KDM (qui est le sigle de KDE Display Manager), est un gestionnaire d'affichage pour le système de fenêtre X.

Il fut le remplaçant de XDM pour KDE.

À partir de KDE Plasma 5, il est remplacé par SDDM, compatible avec Wayland.

Tout comme KDE, il utilise Qt et peut être configuré à partir de System settings (le centre de contrôle de KDE).

C'est un logiciel libre distribué selon les termes de la licence GNU GPL.

Description et utilisation 

KDM se présente sous la forme d'une simple boîte de dialogue, avec une liste d'utilisateurs sur la gauche, leurs noms d'utilisateurs, leurs noms réels et optionnellement contient également une petite image qui peut être choisie par l'utilisateur ou l'administrateur. À droite de la liste se trouvent des salutations et une image.

KDM permet aux utilisateurs de sélectionner leur session à partir de la liste des utilisateurs. Pour ouvrir une session, il suffit de sélectionner son utilisateur et d'entrer son mot de passe. L'utilisateur peut choisir le gestionnaire de fenêtres qu'il souhaite utiliser grâce à un menu situé en bas à droite de la boîte de dialogue.

Références

Voir aussi

Liens internes 
 X display manager, le gestionnaire d'affichage de X Window System
 GNOME Display Manager, l'équivalent de KDM pour GNOME

KDE
Gestionnaire d'affichage pour X
Logiciel libre sous licence GPL
Système de fenêtrage